Cains Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cains Hill (Connecticut)	
 Cains Hill (Massachusetts), auf Nantucket Island